

Cinema 
 Il corpo – film del 1974 diretto da Luigi Scattini.
 Il corpo (Ratai) – film del 1964 diretto da Masashige Narusawa.

Editoria 
 Il Corpo – periodico fondato nel 1965

Letteratura 
 Il corpo (The Body) – racconto di Stephen King contenuto nell'antologia Stagioni diverse del 1982
 Il corpo (The Body) – romanzo di Richard Ben Sapir del 1983
 Il corpo – romanzo di Stelio Mattioni del 1985

Pagine correlate 
Corpo